L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 8 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Arnaud Clément et Sébastien Grosjean celle en double.

Faits marquants

Dénomination 
Le tournoi abandonne la précision presented by the City of Indian Wells, l'édition se nomme ainsi simplement : Pacific Life Open.

Format de la compétition 
Alors qu'il réunissait précédemment 64 joueurs en simple et 24 équipes en double, le tournoi passe à partir de 2004 à des tableaux de 96 joueurs en simple et 32 équipes en double. En conséquence : les 32 têtes de série en simple sont exemptées de premier tour, tandis que les 8 de l'épreuve de double ne le sont plus.

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Tim Henman. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Indian Wells et soulève son  de la saison.

En double, les Français Arnaud Clément et Sébastien Grosjean remportent leur  ensemble en battant en finale la paire zimbabwéenne Wayne Black - Kevin Ullyett. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, le premier en ATP Masters Series.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2004) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Tennis masculin en 2004
Sport en Californie en 2004
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en mars 2004